Будзинкан (яп. 武神館 Дворец Божественного Воина) — японская школа комплексного боевого искусства, претендующая на наследование учения, традиций и методов ниндзя и в настоящее время насчитывающая более 300 тысяч учеников по всему миру.  Эклектичная боевая система, созданная в 1973 году японским мастером будо Масааки Хацуми в память о своем учителе Тосицугу Такамацу на основании переданных ему полных прав (мэнкё кайдэн) на все включенные школы. Будзинкан включает в себя 9 школ традиционного древнего будо (корю), 3 из которых — школы ниндзюцу, и 6 самурайских школ.

Будзинкан является самой популярной школой боевых искусств из числа претендующих на преемственность от средневековых ниндзя. Большая часть техник Будзинкан будо тайдзюцу, происходит из шести основных школ, входящих в Будзинкан, а именно: Кото-Рю, Гёкко Рю, Синдэн Фудо Рю, Такаги Ёсин Рю, Кукисиндэн Рю, и Тогакурэ Рю. Гикан рю коппо-дзюцу, Кумогакурэ-рю нинпо и Гёкусин-рю нинпо мало известны на западе и преподаются на высшей ступени передачи.

Состав школы по изучаемым будо 
В программу Будзинкана входят 9 школ будо: Тогакурэ-рю нимпо, Гёкко-рю Коси-дзюцу, Куки синдэн-рю хаппо-хикэн-дзюцу, Синдэн-Фудо-рю дакэнтай-дзюцу, Кото-рю коппо-дзюцу, Гикан-рю коппо-дзюцу, Такаги Ёсин-рю дзютай-дзюцу, Кумогакурэ-рю нимпо и Гёкусин-рю нимпо.

Школы Куки синдэн-рю и Такаги Ёсин-рю помимо Будзинкан преподаются другими мастерами в Японии, не связанными с Масааки Хацуми и Тосицугу Такамацу, а остальные 7 школ существуют только внутри Будзинкан и неизвестны в остальной Японии.

Генеалогия школы по версии Масааки Хацуми 
Истоки школы тянутся к Икаи, жившему на рубеже X и XI веков на территории современной Кореи. В результате междоусобной войны он оказался на проигравшей стороне и был вынужден бежать в Японию. В Японии Икаи скрывался в пещерах в провинции Ига. Непосредственным же основателем школы считается Тогакурэ Дайсукэ (урождённый Нисина Дайсукэ). Отец Дайсукэ, Нисина Юкихиро, был вассалом Кисо Ёсинаки. В 1182 году Ёсинака был убит в битве в ходе междоусобной войны. Тогакурэ Дайсукэ, как сторонник Ёсинаки, был вынужден бежать. Осел он в деревне Тогакурэ (Тогакуси) в провинции Ига. Там он и обучался боевому искусству у Когакурэ Доси. Соединив свою технику и технику Доси Дайсукэ создал школу Тогакурэ Рю. Вторым великим мастером ниндзюцу Тогакурэ Рю считается Сима Косанта Минамото-но Канэсада.

Начиная с XVII века учение передавалось внутри семьи Тода.

Школа в наши дни 
В настоящее время Тогакурэ-рю — самая популярная школа, претендующая на наследие ниндзя. На данный момент патриархом школы является Масааки Хацуми (родился 2 декабря 1931 года в префектуре Тиба), по прозвищу Торацуги (Преследующий Тигр), перенявший боевое искусство от сэнсэя Такамацу Хисадзи. Хацуми принял решение, как и многие другие мастера боевых искусств в XX веке, рассекретить свою школу. В начале была открыта общедоступная школа для японцев, позже, в 80-х годах, Хацуми начал обучать и иностранцев. В настоящее время обучение ведётся не только в Японии, но и в Европе и Америке, а также в России.

Список сокэ школы 
По утверждению Масааки Хацуми у Тогакурэ Рю было 33 сокэ:
  (эра Охо, 1161)
  (1180)
  (1200)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , эра Канъэй 1624—1644
 , эра Мандзи 1658—1681
 , эра Тэнна 1681—1704
 , эра Хоэй 1704—1711
 , эра Сётоку 1711—1736
 , эра Гэмбун 1736—1764
 , эра Мэйва 1764—1804
 , эра Бунка 1804
 , род.1824 — ум.1909
 , род.1888 — ум. 1972
 , род. 2.12.1931 — действующий сокэ

Мнение ученых о Будзинкане 
Развернутый анализ официальной генеалогии Будзинкана осуществил кандидат исторических наук японист А. М. Горбылев. По его мнению Будзикан не имеет никакого отношения к традиционным школам ниндзя, а является комбинированной системой рукопашного боя, соединившей в себе древние школы бу-дзюцу (например вся работа с оружием и почти вся бросковая техника тай-дзюцу Будзинкана заимствована из школ Куки синдэн-рю и Такаги Ёсин-рю) и более поздние школы каратэ, айкидо и китайского кэмпо. В любом случае отсутствуют доказательства существования Будзикана в период средневековья. Масааки Хацуми не был единственным учеником Такамацу Тосицугу. Напротив, у Такамацу было много учеников. Да и сам Хацуми познакомился с Такамацу через своего учителя Уэно Ки Тёсуя. Кукисиндэн-рю хаппо-хикэн-дзюцу передавалась в семье Куки, которая принадлежала к слою мелких феодалов. Техника школы восходит к «самурайским» стилям Катори Синто-рю и Касима Синто-рю. Непричастность Кукисиндэн-рю к ниндзя подтверждается и техникой школы, где используется тяжёлый самурайский доспех ёрои. В то же время школы Кукисиндэн-рю и Такаги Ёсин-рю помимо Будзинкан преподаются в Японии десятками мастеров (не связанных с Хацуми Масааки и Тосицугу Такамацу), а остальные 7 школ существуют только внутри Будзинкан (также в Гэмбукан и Дзинэнкан, но их линия также идет от Хацуми Масааки) и неизвестны в остальной Японии.

Литература 
 А. М. Горбылев. Путь невидимых. Подлинная история ниндзюцу.
 Касем Зугари «НИНПО НИНДЗЮЦУ. Между светом и тенью». Харьков, «Ритм-Плюс», 2009
 Хацуми М. Сущность ниндзюцу. Традиции девяти школ. М.:ФАИР-ПРЕСС, 2000. — 256 с.
 Момот В. В. Тогакурэ рю нинпо тайдзюцу и бикэндзюцу. М.:ФЛП Коваленко А. В., 2008. — 256 с.

Примечания

Ссылки 
 Будзинкан додзё Масааки Хацуми в Японии

Единоборства
Боевые искусства Японии
Ниндзя